LEDA/PGC 1396 ist eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ Sc im Sternbild Andromeda am Nordsternhimmel, die schätzungsweise 265 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Im selben Himmelsareal befinden sich u. a. die Galaxien NGC 80, NGC 81, NGC 90, NGC 93.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database
 Spektrum.de: Umgebungsaufnahme (beschriftet)

Einzelnachweise